Paradiesbrücke steht für:
 Paradiesbrücke (Jena), eine Straßenbrücke und eine Fußgänger- und Radfahrerbrücke in Jena
 Paradiesbrücke (Zwickau), eine ehemalige Straßenbrücke bzw. jetzige Fußgänger- und Radfahrerbrücke in Zwickau
 Paradiesbrücke (Fischbach), eine Bachbrücke im Kelkheimer Stadtteil Fischbach